La casa-fàbrica Balius-Terrés (Vapor Casaramona) és un conjunt arquitectònic situat als carrers de l'Aurora, Riereta i Sant Rafael del Raval de Barcelona, conservat parcialment.

El desembre del 1839, els fabricants Andreu Balius i Pere Terrés i Coll van demanar, per separat, permís per a construir sengles cases-fàbrica de planta baixa i dos pisos al carrer de la Riereta, segons el projecte del mestre d'obres Antoni Jambrú i Riera. L'abril del 1840, Balius i Terrés van demanar permís per a aixecar un tercer pis sobre els edificis en construcció, novament segons el projecte de Jambrú, i el 1841 hi van fer instal·lar sengles màquines de vapor de 16 i 20 CV, respectivament. Es tractava d'una tipologia de casa-fàbrica d'estil neoclassicista amb una clara influència de l’École polytechnique francesa, composta en tres parts simètriques, d’acord amb una casa clàssica a cada un dels extrems, generalment destinades a habitatges o oficines, i les «quadres» situades al centre.

El 1842, Balius hi figurava com a fabricant de filats de goma elàstica al carrer de la Riereta, i tenia un dipòsit de teles de cotó en cru (empeses) al carrer d'en Tantarantana, on també hi figurava com a comerciant. Per la seva banda, Pere Terrés i Coll figurava com a fabricant de filats de cotó al carrer de Sant Pere més alt, 49 (antic).

El 1851, Terrés va fer suspensió de pagaments i els seus creditors van posar en venda la fàbrica, conjuntament amb una màquina de vapor de 20 CV i una altra de paper continu. Finalment, el 1852 va ser venuda per 20.162 duros i 14 rals a la societat Castells i Cia, constituïda per Josep Castells i Camps i Francesc Castells i Comas i dedicada a la filatura del cotó. El 1858, aquesta societat va demanar permís per a instal·lar-hi una caldera de vapor, segons els plànols del mestre d'obres Felip Ubach, i el 1859 va demanar permís per a fer-hi una remunta.

El 1853, la recentment constituïda societat anònima L'Aprestadora Espanyola va comprar la fàbrica de Balius per 207.500 pessetes: «Aprestadora Española, la. c. Riereta 15. En este establecimiento se blanquean, tiñen, estampan y aprestan toda clase de hilados y tejidos de seda, lana, hilo y algodon.» El 1860, Francesc Vilumara i Saus va demanar permís per a remuntar un quart pis a l'actual núm. 11 del carrer de l'Aurora, segons el projecte de l'arquitecte Josep Simó i Fontcuberta. El 1863, en aquesta adreça hi figuraven les fàbriques de teixits de Joan Casaramona i Vicenç Oliu, mentre que al núm. 15 del carrer de la Riereta hi havia la de merins de llana i cobrellits del mateix Casaramona i la de cardes cilíndriques de Pau Llauradó i Germà.

A finals de segle, la fàbrica del carrer de l'Aurora va ser novament compartimentada i llogada a diferents industrials. Així, el 1896, la fàbrica de pianos Charnier, Prats i Cia va demanar permís per a la instal·lació d’un motor a gas de 2 CV, sota la direcció de l’enginyer Pere Pins i Mata. El 1899, s’hi instal·là la fàbrica de pastes de sopa d'Aliart i Casas, que demanà el trasllat dels electromotors de 2 CV, sota la direcció de l’engiyer Agustí Vals i Berges. Aquell mateix any, s'hi instal·là la farga de Cristòfol Trenchs amb un motor a gas de 2 CV, segons el projecte de l’enginyer Gaspar Forcada.

A principis del  hi havia instal·lada a la «quadra» del carrer de Sant Rafael la fàbrica de Casimir Casaramona i Puigcercós: «Casaramona (Casimiro), fab. de colchas, toallas, mantas de algodón y tejidos de algodón y lana, Riereta, 17. Despacho: Córtes, 601.» El 9 de març del 1911 va ser destruïda per un incendi i es va traslladar a un nou emplaçament (vegeu Fàbrica Casaramona). Tanmateix, va quedar en peu el cos destinat a habitatges del carrer de la Riereta, 17, que el 1925 va ser objecte d'una remunta de tres pisos projectada per l'arquitecte Miquel Madorell i Rius.

A la dècada del 1970, el núm. 11 bis del carrer de l'Aurora va ser ocupat per l’Escola Internacional de Fotografia, que renovà les instal·lacions i les adequà a les funcions docents. El 1978, la façana va ser decorada amb pintures d’Eduard Arranz Bravo i Rafael Bartolozzi, que constitueixen un suggerent conjunt d’imatges en blanc i negre relatives a la història de la fotografia. Tot i això, el conjunt no està catalogat i, per tant, li correspon la categoria D (bé d'interès documental) atorgada per defecte a tots els edificis del districte de Ciutat Vella.

Referències

Bibliografia 
 
 

Balius
Carrer de la Riereta
Carrer de l'Aurora